Hernandiaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Hernandiaceae ingår i ordningen lagerordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hernandiaceae 71 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lagerordningen
Hernandiaceae